Серена Уильямс — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка Петра Квитова защищала свой титул, но покинула турнир после первого матча группы.

Общая информация 
Восемь лет спустя в финале итогового турнира встретились те же теннисистки: Серена Уильямс отыгралась за поражение в 2004 году. Для американки это третья победа в пяти финалах, а для россиянки — второе поражение в трёх титульных матчах.

Посев 

  Виктория Азаренко (Полуфинал)
  Мария Шарапова (Финал)
  Серена Уильямс (Титул)
  Агнешка Радваньская ''(Полуфинал)

<ol start="5">
  Анжелика Кербер (Группа)
  Петра Квитова (Группа, отказ)
  Сара Эррани (Группа)
  Ли На (Группа)

Запасные 

  Саманта Стосур (Группа)

<ol start="2">
  Марион Бартоли (Не использована)

 Ход турнира 

 Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= Серена Уильямс
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=4
| RD1-team02= Агнешка Радваньская
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=2
| RD1-team03= Мария Шарапова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=1
| RD1-team04= Виктория Азаренко
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 
| RD2-seed01=3
| RD2-team01= Серена Уильямс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=2
| RD2-team02= Мария Шарапова
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=
}}

 Групповой раунд Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах''.

Красная группа

Белая группа

Ссылки 
 Сетка турнира 

Итоговый чемпионат WTA 2012